Бхагалпур:

 Бхагалпур — город в индийском штате Бихар.
 Бхагалпур — округ в индийском штате Бихар.